Een verkeersweg:
 N184 (België)
 N184 (Frankrijk)
 N184a (Frankrijk)
 N184c (Frankrijk)
 N184 (Nederland), zie Provinciale weg 184

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing